GVH bzw. GvH steht für:

 Gartenbauverein der Hauptstadt Hannover, 1832 gegründeter Verein zur Förderung von Gartenbau, Landschaftsgärtnerei, Botanik, Baumzucht und Pomologie
 Großraum-Verkehr Hannover
 Kfz-Kennzeichen für Fahrzeuge des Kfz-Kennzeichen (Malta) Gesundheitsministeriums, siehe Kfz-Kennzeichen (Malta)
 Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck
 garnisonsverwendungsfähig Heimat – Verwendungsfähigkeitseinstufung der Wehrmacht

GvH steht für:
 Graft versus Host, „Transplantat gegen Wirt“, siehe Graft-versus-Host-Reaktion

Abkürzung